

Onomastica
 Viero – variante del nome proprio di persona Oliviero

Persone
 Alessandra Viero – giornalista e conduttrice televisiva italiano
 Andrea Viero – dirigente d'azienda italiano